Christian Wijnants, Belgisch modeontwerper
 Ernest Wijnants, Belgisch beeldhouwer
 Jan Wijnants, Nederlands kunstschilder
 Jan Wijnants, Belgisch wielrenner
 Ludwig Wijnants, Belgisch wielrenner
 Marc Wijnants, Belgisch politicus
 Nathalie Wijnants, Belgisch actrice
 Olaf Wijnants, Nederlands acteur
 Sarah Wijnants, Belgisch voetbalster
 Stef Wijnants, Belgisch sportjournalist en voetbalcommentator
 Willy Wijnants, Belgisch bestuurder

Zie ook 
 Wynants (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam